Ларс-Э́рик "Пе́ппе" Хо́канссон (; ) — шведский кёрлингист.

В составе мужской сборной Швеции по кёрлингу участник  (заняли пятое место). .

Играл в основном на позиции .

Достижения 
 : золото (1971).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи шведских кёрлингистов: его отец Стиг Хоканссон — чемпион Швеции среди мужчин в 1968, играл на , в 1940-х выступал как легкоатлет (был чемпионом Европы в эстафете 4х100 метров в 1946 году, неоднократным чемпионом Швеции по спринтерскому бегу и прыжкам в длину). Брат Ларса-Эрика, Томас Хоканссон — двукратный чемпион Швеции среди мужчин, бронзовый призёр ; сын Ларса-Эрика Патрик Хоканссон (Патрик Кларемо) играл в сборной Швеции на .

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-мужчины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив; см. «Håkansson, Lars-Erik “Peppe”»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу